Ulasek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Ulasek, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Ulasek, village du powiat de Wyszków